Davanti ai  spettatori dello USTA National Tennis Center lo statunitense Andre Agassi è riuscito a vincere il suo secondo titolo del Grande Slam della carriera dopo la vittoria a Wimbledon nel 1992 battendo in finale il tedesco Michael Stich per 6-1 7-6(5) 7-5. Agassi è diventato il terzo non testa di serie a vincere il torneo dopo che ci erano riusciti Fred Stolle nel 1966 e Malcolm Anderson nel 1957. Con questa vittoria Andre Agassi ha incassato un assegno di $. Il detentore del titolo Pete Sampras è stato eliminato a sorpresa al quarto turno dal peruviano Jaime Yzaga.

Teste di serie

Tabellone

Fase finale

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Sezione 3

Sezione 4

Parte bassa

Sezione 5

Sezione 6

Sezione 7

Sezione 8

Note

Collegamenti esterni 
 

US Open 1994
ATP Tour 1994